Западная церковь Святого Дунстана () — англиканская приходская церковь в районе Сити города Лондона (Великобритания), расположенная на улице Флит-стрит. Нынешнее неоготическое здание храма было построено в 1830-х годах по проекту архитектора Джона Шоу.

История и описание 
Первый храм на месте Западной церкви Святого Дунстана в Лондонском Сити был основан между 988 и 1070 годами. По данным на начало XXI века, не было точно известно, когда была построена первоначальная церковь — возможно, она была построена самим архиепископом Дунстаном или священниками, которые знали его лично. Впервые храм был упомянут в письменных источниках за 1185 год. Король Англии Генрих III получил данную церковь и её земли от Вестминстерского аббатства в 1237 году, а затем — передал их сообществу Domus Conversorum. Богослов Уильям Тиндейл являлся проповедников в церкви Святого Дунстана.

Церковь избежала разрушения в ходе Великого лондонского пожара 1666 года, поскольку декан Вестминстерской школы посреди ночи разбудил 40 учеников и сформировал из них пожарную команду. К XIX веку средневековая церковь претерпела множество изменений: так старый свод храма был заменен в 1701 году плоским потолком, украшенным панелями.

В начале XIX века средневековая церковь Святого Дунстана была снесена, чтобы позволить расширить улицу Флит-стрит: в июле 1829 года был принят акт Британского парламента, который разрешил снос. Первый камень в основание нового здания, строившегося по проекту Джона Шоу-старшего (1776—1832), был заложен в июле 1831 года. В августе 1832 года здание было практически достроено. Окончание реализации проекта проходило под руководство Джона Шоу-младшего (1803—1870).

Во время Второй мировой войны, в ходе «Блица», церковь потеряла только свои витражи — она пережила лондонские бомбардировки почти неповрежденной. В конце войны, 24-25 марта 1944 года во время операции «Стейнбок» (Operation Steinbock), церковь снова была повреждена. 4 января 1950 года церковное здание было внесено в список памятников архитектуры первой степени (Grade I). В XXI веке церковь делит свое здание с румынской православной общиной, образующей приход церкви Святого Георгия: в часовне слева от главного алтаря хранится иконостас из монастыря Антим в Бухаресте (Mănăstirea Antim), освященный в 1966 году.

См. также 
 Восточная церковь Святого Дунстана (Лондон)
 Церковь Святой Бригитты (Лондон)
 Церковь Святого Ботольфа (Олдгейт)
 Церковь Святой Бригитты (Турку)

Примечания

Литература 
 
 
 Cobb, G., The Old Churches of London. London: Batsford, 1942.

Ссылки 
 

Храмы Лондона
Англиканские храмы Великобритании
Храмы, построенные в XI веке
Храмы, построенные в XIX веке